Абант или Абас (Ἄβας, Abas) може да се отнася за:

 Абант (син на Келей) и Метанира;
 Абант (син на Линкей), 14. митичен цар на Аргос;
 Абант (син на Посейдон) и Аретуза, епоним на абантите;
 Абант (син на Мелампод), митичен гадател от Аргос;
 Абант (син на Иксион), кентавър;
 Абант (приятел на Персей), придружава Персей в неговата сватба;
 Абант (син на Евридам), троянец;
 Абант (Троя), придружител на Еней (Вергилий, Aeneis 1, 121);
 Абант (етруски), княз на етруските от Популония, приятел на Еней (Вергилий, Aeneis 10, 170; 10, 427).

Други:
 Абанти, племе на остров Евбея
 Абант (софист), гръцки филофоф (1 хил. пр.н.е. или 1 хил.);
 Абант (лекар). гръцки лекар (5/4 век пр.н.е.);
 Абант (писател), древен писател, автор на „Troica“;
 Абант, римски адмирал от 4 век;
 Абас I, цар на Армения (929 – 953 г.).

География:
 Абант, езеро в Турция;
 Абас (планина), легендарна планина в Еритея (Аполодор 2,5,10).

Вижте също 
 Абат